

Дани сећања 

1230-е пне.